{{Ficha de sencillo
|nombre           = Soy lo que me das
|cover            =
|artista          = Chenoa
|álbum            = Soy mujer
|lado B           =
|publicación          = 21 de octubre de 2003
|formato          = CD
|grabación        = Agosto y septiembre de 2003
|estilo           = Pop dance dixieland
|duración = 3:51
|discográfica = BMG Spain SA
|productor        = Carlos Quintero, Mar de Pablos
|listas           = 
|escritor         = William Luque
|cronología          = Cronología de sencillos de Chenoa
|single anterior  = En tu cruz me clavaste(2003)
|This single      = 'Soy lo que me das(2004)
|single posterior = Siete pétalos(2004)
|miscelánea =
}}«Soy lo que me das»' es el séptimo sencillo de la cantante argentina-española Chenoa, 2º de su tercer álbum Soy mujer''. El tema contó con éxito en España llegando al #9 y sonó algo en Venezuela donde llegó al #27.

Posiciones

Videoclip 
El videoclip muestra un grupo de personas de diferentes clases sociales,edades y razas bailando al compás de Chenoa, es un videoclip divertido y ameno.

Información adicional 
 Videoclip
 Letra

Canciones de España de 2004
Sencillos de 2004
Sencillos de Chenoa